Příjmení Hutta nosí více významných osobností:

 Bojmír Hutta (1920–1987) – český malíř a pedagog
 Jaroslav Hutta (* 1960) – slovenský fotbalista
 Milan Hutta (1928–1989) – slovenský středoškolský profesor